Умаханов — дагестанская фамилия.

Известные носители 
 Умаханов, Багаутдин Мустафаевич (род. 1971) — советский и российский борец вольного стиля.
 Умаханов, Магомед-Гасан Умаханович (род. 1975) — российский мастер ушу.
 
 Умаханов, Ильяс Магомед-Саламович (род. 1957) — российский политик, зампред Совета Федерации (2010—2021), сын Умаханова Магомед-Салам Ильясовича
 Умаханов, Мурад Мустафаевич (род. 1977) — российский борец вольного стиля.
 Умаханов, Рашидбег Умаханович (1925—2003) — советский профессор, доктор медицинских наук.
 Умаханов, Сайгидпаша Дарбишевич (род. 1962) — российский политик, мэр города Хасавюрт.
 Умаханов, Умахан Магомедгаджиевич (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва.
 Умаханов, Шамиль Мустафаевич (1975—1998) — российский борец вольного стиля.

 Умаханова, Мадина Мусаевна (род. 1967) — профессор, доктор медицинских наук.